Peñalsordo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñalsordo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Peñalsordo (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar